Vloet est un nom flamand qui indique une provenance : un courant d'eau (quelconque en Flandre).

Variantes:
 Vloet
 Van de Vloet, Van der Vloet, Van der Vloedt
 Van der Vloot
 Vervloed, Vervloet, Vervloedt

 Rai Vloet (né en 1995), footballeur néerlandais.

 Tine Van der Vloet (née en 1978), femme politique belge flamande